Die Liste der deutschen Rekordnationalspieler im Eishockey nennt alle Eishockeyspieler, die mindestens 100 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bunds und/oder des Deutschen Eislauf-Verband der DDR bestritten haben. AktuellStand: Juni 2019 gibt es 128 Spieler, die mehr als 100 Länderspiele für die Bundesrepublik Deutschland oder die DDR absolviert haben.

Erklärung 
 Platz: Nennt den Ranglistenplatz, den der Spieler gemessen an seinen Länderspieleinsätzen belegt.
 Name: Nennt den Namen des Spielers. Aktive Spieler sind gelb unterlegt.
 Pos.: Nennt die Position, die der Spieler gespielt hat (F=Stürmer, D=Verteidiger, G=Torwart).
 Spiele: Nennt die Anzahl der Länderspiele für den Deutschen Eishockey-Bund und/oder den Deutschen Eislauf-Verband der DDR
 Tore: Nennt die Anzahl der Tore.
 Vorlagen: Nennt die Anzahl der Vorlagen.
 Punkte: Nennt die Anzahl der Punkte.
 SM: Nennt die Anzahl der Strafminuten.
 Von: Nennt die Saison, in dem der Spieler seinen ersten Einsatz für die Nationalmannschaft bestritten hat.
 Bis: Nennt die Saison, in dem der Spieler seinen letzten Einsatz für die Nationalmannschaft bestritten hat.
 Verband: Nennt den Verband, für den der Spieler Einsätze in der Nationalmannschaft bestritten hat. War ein Spieler für beide Verbände aktiv, ist die Anzahl der jeweils absolvierten Spiele hinter dem Verbandsnamen vermerkt.

Liste der Rekordnationalspieler 

Stand: Juni 2019

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Rekordnationalspieler
 Liste der deutschen Rekordnationalspielerinnen im Eishockey

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Deutschen Eishockey-Bunds
  

!
Deutschland, Redkordnationalspieler